I santi sono persone che vivono la pienezza della vita cristiana e la perfezione della carita (punto 2013 catechismo della Chiesa Cattolica), e per questo vengono venerati, considerati come degli esempi di vita cristiana, e viene invocata la loro intercessione presso Dio dai fedeli di alcune Chiese cristiane.
La venerazione dei santi è presente nella Chiesa cattolica, nella Chiesa ortodossa, nelle Chiese ortodosse orientali, e nell'anglo-cattolicesimo, mentre viene rigettata dal protestantesimo. Tuttavia, alcune correnti protestanti, come il luteranesimo, l'anglicanesimo e il metodismo, pur non venerandoli, li considerano come degli esempi di vita cristiana, e per questo vengono commemorati.
I santi canonizzati prima del 1054 sono venerati sia dai cattolici sia dagli ortodossi.

Lista di santi dal 450

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Z

Note

Bibliografia
 Il Martirologio romano. Teologia, liturgia e santità, 2005, ISBN 8820977478
  (e-book gratuito, elenco non ufficiale)

Voci correlate
 Canonizzazione
 Calendario liturgico della Chiesa Cattolica
 Eastern Orthodox liturgical calendar
 Calendario liturgico della Chiesa Luterana
 Lista di santi con i loro attributi iconografici

Collegamenti esterni 
 
 

Santi